Змагання зі скелетону серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 15-16 лютого в Центрі санних видів спорту «Альпензія» поблизу Пхьончхана (Південна Корея).

Результати 

TR – Рекорд треку

Примітки